Le tournoi de tennis d'Indianapolis est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1987 se dispute du  au .

Halle Carroll remporte le simple dames. En finale, elle bat Anne Smith, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Jenny Byrne et Michelle Jaggard.

Résultats en simple

Parcours 
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Huit équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Indianapolis
 Saison 1987 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1987
Indianapolis
Tennis aux États-Unis en 1987
Tennis en octobre 1987
Tennis en novembre 1987